Galeommatoidea är en överfamilj av musslor. Galeommatoidea ingår i ordningen Veneroida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Galeommatoidea 105 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Galeommatoidea